Alessandro Lucarelli (1977-), joueur italien de football ;
 Carla Lucarelli (1968-), actrice et écrivaine luxembourgeoise ;
 Carlo Lucarelli (1960-), écrivain, scénariste, journaliste et animateur télévisé italien ;
 Cristiano Lucarelli (1975-), joueur italien de football ;
 Ricardo Lucarelli de Souza dit Lucarelli, (1992-), joueur brésilien de volley-ball
 Vittorio Lucarelli (1928–2008), escrimeur italien.